Indikator (von lateinisch indicare „anzeigen“) steht für:

 Indikator (Chemie), Hilfsmittel, das gewisse Informationen anzeigen soll
 Indikator (Medizin), Substanz, die durch eine messbare Veränderung einen Vorgang oder Zustand anzeigt
 Indikator (Technik), Merkmal oder Anzeichen für eine bestimmte Entwicklung oder einen eingetretenen Zustand
 in der Kryptologie der Hinweis auf einen kryptographischen Schlüssel, siehe Spruchschlüssel
 mathematisches Ergebnis einer Indikatorfunktion

Geisteswissenschaften:
 Indikator (Wirtschaft), Messgröße für Aussagen zur wirtschaftlichen Entwicklung
 Indikator (Sozialwissenschaften), beschränkte Stichprobe aus einer Menge von empirisch prüfbaren Sachverhalten
 Indikator (Linguistik), sprachlicher Ausdruck, dessen Bedeutung vom Zusammenhang einer Äußerung abhängt

Siehe auch:
 Bioindikator
 soziale Indikatoren
 Wohlstandsindikator
 Umweltindikator

 Indikation (Begriffsklärung)